Mardekheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mardekheh-ye Kūchek, ort, Gilan, 
 Mardekheh (ort i Iran), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar